Werrington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Werrington, banlieue de Sydney, Nouvelle-Galles du Sud

Werrington, paroisse civile des Cornouailles
Werrington, quartier de Peterborough, Cambridgeshire
Werrington, village du Staffordshire